Самойло — ім'я, варіація хрестильного імені Самійло (Самуїл). Також українське прізвище, яке від цього імені походить.

Відомі носії прізвища:
 Самойло Андрій Михайлович — український музикант, гітарист і мелодист популярного українського гурту «Бумбокс».
 Самойло Олександр Олександрович — російський і радянський військовий діяч, генерал-майор російської імператорської армії, генерал-лейтенант авіації, професор.

Українські прізвища